Ростунов — фамилия. Известные носители:

 Ростунов, Александр Тимофеевич (1920—?) — психолог.
 Ростунов, Владимир Фёдорович (1922—2000) — химик, лауреат Ленинской премии.
 Ростунов, Вячеслав Львович (1957—2007) — археолог.
 Ростунов, Иван Иванович (1919—1993) — военный историк.
 Ростунов, Тимофей Иванович (1909—1992) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, начальник КВИРТУ ПВО с 1957 по 1969 год.